Coral kan syfta på:

 The Coral – en brittisk musikgrupp
 Coral (isländsk musikgrupp) – en isländsk musikgrupp
 Coral Records – ett skivbolag

Personer
 Coral Segovia (1972–), en spansk sångare

Se även
 Koralldjur